Blang (Matangkuli), een plaats in Indonesië
Blang (Darussalam), een plaats in Indonesië
Blang (Tanah Luas), een plaats in Indonesië
Blang (Syamtalira Aron), een plaats in Indonesië
Blang (Mila), een plaats in Indonesië
Blang (volk), een officieel erkend minderheidsvolk in China